Felix, Net i Nika oraz Pałac Snów – trzecia część cyklu książek science fiction, pn. Felix, Net i Nika, dla dzieci i młodzieży autorstwa Rafała Kosika. Wydana w listopadzie 2006 roku przez wydawnictwo Powergraph, liczy 458 stron.

Niecodzienne miejsca akcji 
Ulica Senna – tajemnicza krótka uliczka. Co jakiś czas znika, potem pojawia się znowu. Towarzyszy temu dziwna anomalia: kiedy znika, zmieniają się o niej dane w zeszycie Felixa i pamięci Manfreda. Gdy wraca na swoje miejsce, informacje wracają do poprzedniego stanu. Pod numerem 15 stoi Dom Snerów.

Dom Snerów – miejsce pracy snerów. Kamienica, w której wszystko jest możliwe. Kiedy bohaterowie się pogubili, Felix wyszedł na łąkę, Net trafił do łazienki, w której rosły rury, a w sedesie i wannie pokrytej rzęsą wodną żyły dziwne stwory, a Nika dotarła do przeklętej biblioteki.

Pałac Snów – miejsce, gdzie trafiają śpiący ludzie.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii Felix, Net i Nika

Felix, Net i Nika
Powieści fantastycznonaukowe z 2006 roku
Polskie powieści fantastycznonaukowe